Friesenhofen ist der Name folgender Orte:

 Friesenhofen (Leutkirch im Allgäu), Stadtteil von Leutkirch im Allgäu im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Friesenhofen (Buch), Weiler in der Gemeinde Buch im Landkreis Neu-Ulm, Bayern